Indonesië
 Takari (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara
 Takari (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Kupang in de provincie Oost-Nusa Tenggara